Bärenklau – frazione del comune di Oberkrämer nel circondario della Havelland (Brandeburgo)
 Bärenklau – frazione del comune di Schenkendöbern nel circondario rurale di Spree-Neiße (Brandeburgo)